Název Rašín se vztahuje na více objektů:

 Rašín, obec v okrese Jičín

příjmení osob
 Alois Rašín (1867–1923), československý politik
 František Rašín (1830–1903), česko-rakouský politik, starosta a poslanec Říšské rady
František Rašín (podnikatel) (1843–1906), český podnikatel, ředitel Pražské paroplavební společnosti
 Jaromír Rašín (1891–1951), pracovník v pojišťovnictví a bibliofil
 Jaroslav Sezima Rašín z Rýzmburka († 1638), exulant, posel a švédský agent za třicetileté války
 Karel Rašín (1898–1974), zoolog a parazitolog
 Ladislav Rašín (1900–1945), československý politik, syn Aloise Rašína
 Rastislav Rašín (* 1952), český a československý politik KSČ z regionu Benátek nad Jizerou, poslanec FS za normalizace
 Viktor Rašín (1858–1921), národohospodář a učitel

viz též
 Rašínové z Rýzmburka, český šlechtický rod

jiný význam
 Rašín (film), český dvoudílný televizní film (2018)

Rozcestníky - příjmení